FB – z ang. facial blushing – rumieniec (reakcja psychosomatyczna)
 FB – proch fotobłyskowy
 FB Łucznik – polskie zakłady zbrojeniowe
 FreeBASIC
 Facebook